Министерство энергетики Туркмении () — государственный орган исполнительной власти Туркменистана, деятельность которого направляется и координируется Президентом Туркменистана. Министерство возглавляет Министр энергетики Туркменистана, которого назначает на должность Президент Туркменистана в установленном законодательством порядке.

История 
Согласно Указу Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова от 7 июля 2012 года «О создании Министерства энергетики Туркменистана» ведомство стало правопреемником упразднённого Министерства энергетики и промышленности Туркменистана. Сосредоточившись на электроэнергетической отрасли, министерство сможет осуществлять её более эффективное управление и координацию. Перед ведомством стоят задачи по масштабной модернизации существующих генерирующих мощностей, создание новых, наращивания экспорта электроэнергии.

Министры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Туркменистана
Туркменистан